Une oasis est un lieu de végétation dans un désert chaud

Musique

Groupes 
 Oasis, groupe de rock des années 1970 ;
 Oasis, groupe de musiciens anglais au répertoire "easy listening" des années 1980 ;
 Oasis, groupe de rock anglais (1991 - 2009).

Chansons et albums 
 Oasis, un album de Kitarō (1979) ;
 Oasis, un album de Shirley Scott (1989) ;
 Oasis, un album de Eric Marienthal (1991) ;
 Oasis, une chanson de Do As Infinity (2000) ;
 Oasis, une chanson de Gackt Camui (2000) ;
 Oasis, un single de Gackt (2000) ;
 Oasis, un album de Akinori Nakagawa (2005) ;
 Oasis, une chanson de Amanda Palmer (2008) ;
 Oasis, un album collaboratif d'O.C. et A.G. (2009) ;
 Oasis, le premier album studio de J. Balvin et Bad Bunny.

Cinéma et télévision 

 Oasis, un film d'Yves Allégret sorti en 1955 ;
 Oasis, un film sud-coréen de Lee Chang-dong sorti en 2002 ;
 Oasis, un épisode de Star Trek.

Transports 
 Oasis, véhicule de la marque Isuzu ;
 Oasis Hong Kong Airlines, ancienne compagnie aérienne ;
 Oasis Airlines, ancienne compagnie aérienne espagnole.

Toponymes

Canada 
 Île de l'Oasis, une île du réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada ;

France 
 Oasis, une zone commerciale de Vesoul ;
 département des Oasis, ancien département de l'Algérie francaise ;

États-Unis 
 Oasis, census-designated place américaine en Californie ;
 Oasis, census-designated place située au Nevada ;
 Oasis, un lieu-dit du comté de Millard, dans l’État de l’Utah.

Libye 
 Cratère de l'oasis, cratère d'impact météoritique.

Maroc 
 Oasis, un quartier de Casablanca.

Autres 
 Oasis Telecom, aussi appelé SAIT Telecom ;
 Oasis, une marque de boisson aux fruits ;
 Oasis, un cheval de saut d'obstacles monté par Rodrigo Pessoa ;
 Oasis, un jeu de société.

Sigle 

OASIS peut désigner :
 Online Aerospace Supplier Information System, la base de données des organismes certifiés EN 9100 (fournisseurs de l'industrie aéronautique) ;
 , un format d'échange de données pour la CAO de circuits intégrés ;
 Organization for the Advancement of Structured Information Standards, une organisation mondiale dans le domaine de l'informatique ;
 , système d'exploitation d'Apple.